Скучиха — название нескольких населённых пунктов:
 Скучиха — деревня в Княгининском районе Нижегородской области.
 Скучиха — деревня в Спасском районе Нижегородской области.